Carl Nordenfalk kan syfta på:

 Carl Nordenfalk (1833-1909), svensk ämbetsman, landshövding med mera
 Carl Nordenfalk  (1907-1992), svensk konsthistoriker, professor, ledamot av konstakademien med mera